Raymond Poisson ist der Name folgender Personen:

* Raymond Poisson (Schauspieler) (um 1630–1690), französischer Schauspieler und Dramatiker
 Raymond Poisson (Entomologe) (1895–1973), französischer Entomologe 
 Raymond Poisson (Bischof) (* 1958), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint-Jérôme-Mont-Laurier